

Film
 The Prince Chap – film del 1916 diretto da Marshall Neilan
 The Prince Chap – film del 1920 diretto da William C. de Mille

Teatro
 The Prince Chap – lavoro teatrale del 1905 di Edward Peple